Lipova oder Lipová ist der Name mehrerer Orte:
 in Rumänien
 Lipova (Arad), Stadt im Kreis Arad
 Lipova (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău

 in der Slowakei
 Lipová (Nové Zámky), Gemeinde im Okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
 Lipová (Bardejov), Gemeinde im Okres Bardejov, Prešovský kraj

in Tschechien
 Lipová u Šluknova, Stadt (deutsch Hainspach) im Okres Děčín
 Lipová u Boskovic, Gemeinde (deutsch Linden) im Okres Prostějov
 Lipová u Chebu, Gemeinde (deutsch Lindenhau) im Okres Cheb
 Lipová u Přerova, Gemeinde (deutsch Linden) im Okres Přerov
 Lipová u Slavičína, Gemeinde (deutsch Linden) im Okres Zlín
 Lipová-Lázně, Gemeinde (deutsch Bad Lindewiese) im Okres Jeseník
 Lipová (Chuderov) (deutsch Spansdorf), Ortsteil von Chuderov im Okres Ústí nad Labem